

Astronomia 
 22155 Marchetti – asteroide del sistema solare

Aziende 
 SIAI-Marchetti, meglio nota come Savoia-Marchetti – industria aeronautica

Persone

Altro 
 Marchetti – famiglia italiana
 Marchetti – cognome italiano
 Mostra permanente Filippo Marchetti – museo storico-musicale di Bolognola, provincia di Macerata
 Villa Marchetti –  edificio novecentesco di Merano